Натуральне число 1844
 1844 рік до нашої ери
 1844 рік нашої ери